Георгий Базаев: Базаев, Георгий Бесикович (род. 1990) — политический фоторепортер (Грузия).
 Базаев, Георгий Васильевич (род. 1978) — российский футболист.